O Rio Almaş é um rio da Romênia afluente do rio Pârâul Mijlociu, localizado no distrito de Covasna.

Rios da Roménia